

Patronyme 

 Jacques Guillaume Simoneau (1740-1792), industriel et homme politique français ;
 Léopold Simoneau (1916-2006), ténor québécois ;
 Marc Simoneau (1940-2013), animateur de radio en sport et homme politique québécois ;
 Jean Simoneau (1943-), écrivain québécois ;
 Yves Simoneau (1955-), réalisateur, scénariste, producteur et monteur québécois ;
 Jacqueline Simoneau (1996-), nageuse synchronisée canadienne.